Calleja puede referirse a:

 Una calle o callejón

Un apellido  
 Calleja, apellido de origen cántabro.
 Los Calleja, bando enfrentado a los Ayala durante la Baja Edad Media en la ciudad de Vitoria (España).
 Saturnino Calleja, escritor y editor español.
 Isacio Calleja, futbolista español de la década de 1960 del Atlético de Madrid.
 Rafael Calleja Gómez compositor español, autor de zarzuelas.
 Emilio Calleja Isasi, militar español.
 Calleja de las Flores, calle popular de Córdoba (España).
 José María Calleja, profesor universitario, periodista y escritor español.
 Félix María Calleja del Rey, militar español que combatió con los realistas en la Guerra de Independencia de México, y Virrey de la Nueva España de 1813 a 1816 (España).
 Jesús Calleja, montañero español.
 Javier Calleja, entrenador de fútbol español.

Una editorial  
 Editorial Calleja, empresa fundada por Saturnino Calleja. Editó libros de cuentos, conocidos popularmente como "los cuentos de Calleja", y que dieron paso a la expresión "tener más cuento que Calleja".